Trois navires de la marine américaine ont porté le nom de Brooklyn, arrondissement de la ville de New York.

 L', était un sloop en bois mis en service en 1859. Il a participé à la guerre de Sécession. 
 L' (CA-3) , était un croiseur cuirassé  mis en service en 1896 et navire amiral dans la guerre hispano-américaine. 
 L', était un croiseur léger commandé en 1937. Il fut en service durant la Seconde Guerre mondiale et a été transféré plus tard au Chili. 

Brooklyn